Karlsebene ist der Ortsname von

 Karlsebene (Prem), Ortsteil der Gemeinde Prem, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Karlsebene (Steingaden), Ortsteil der Gemeinde Steingaden, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern